Anzenhof bezeichnet

 Anzenhof (Kühlenthal), eine Einöde und Ortsteil der Gemeinde Kühlenthal im Landkreis Augsburg in Bayern
 Anzenhof (Gemeinde Wölbling), eine Katastralgemeinde der Marktgemeinde Wölbling im Bezirk Sankt Pölten-Land in Niederösterreich
 Anzenhof (Oberweid), ein auf Anordnung der DDR-Regierung 1970 abgesiedeltes Gehöft an der bayerisch-thüringischen Landesgrenze in der Rhön bei Oberweid